Ballina peut faire référence à :

Ballina, une localité du comté de Ballina en Nouvelle-Galles du Sud,
 Ballina Est, une localité du comté de Ballina en Nouvelle-Galles du Sud,
 Ballina Ouest, une localité du comté de Ballina en Nouvelle-Galles du Sud,

Ballina, une localité au sud de Cazenovia dans le comté de Madison dans l'État de New York,

Ou , réfère à :
 Ballina, une ville du comté de Mayo,
 Ballina, une localité du comté de Tipperary,
 Ballinasloe (Béal Átha na Slua en irlandais), une ville du comté de Galway,

Homonymie de localités